Sint-Juliaanskerk (Oudergem)
Sint-Juliaanskerk (Sint-Juliaan)